Tabla bezeichnet:

 Tabla, ein indisches Trommelpaar
 Tabl, ein allgemeiner arabischer Begriff für Trommel
 Ägyptische Tabla, siehe Darbuka, eine arabische Bechertrommel
 Tabla (Niger), ein Dorf in der Gemeinde Tagazar in Niger
 Titularbistum Tabla, ein katholisches Titularbistum
 Ballou Tabla, einen kanadischen Fußballspieler